Cet article détaille la liste des chaînes de télévision diffusées par la Mediaserv.

Chaînes locales et régionales

Chaînes généralistes

Chaînes musicales

Chaînes jeunesse

Chaînes d'infos et société

Chaînes sports

Chaînes de découverte et d'art de vivre

Chaînes cinéma

Chaînes de charme

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mediaserv
 Liste des fournisseurs d'accès à Internet pour particuliers
 Bouquet numérique de télédiffusion

Liens externes 
 Site officiel de Mediaserv
 Blog traitant de la télévision et des médias outre-mer
 Blog non officiel sur Mediaserv



Média en Guadeloupe
Média en Martinique
Mediaserv